B-MAC steht für:

 MAC-Verfahren, ein Verfahren zur Übertragung von Fernsehsignalen
 Berkeley Media Access Control, ein Netzprotokoll für Sensornetze

Siehe auch:
 BMAC

Abkürzung